La liste des sites classés de la Creuse présente les sites naturels classés du département de la Creuse.

Liste 
Les critères sur lesquels les sites ont été sélectionnés sont désignés par des lettres, comme suit :

TC : Tout critère
A : Artistique
P : Pittoresque
S : Scientifique
H : Historique
L : Légendaire

Références

Articles connexes 
 Département de la Creuse
 Site naturel classé

Sites classés